Härle ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Härle (1879–1950), deutscher Industriemanager, Werksdirektor der Firma Thyssen
 Christian Härle (1894–1950), deutscher Politiker
 Elfried Härle (1908–1978), deutscher Völkerrechtler, Professor an der Universität Jena
 Eugen Härle (1911–2003), deutscher Kommunalpolitiker, Ehrenbürger von Ilsfeld
 Georg Härle (1821–1894), deutscher Politiker
 Gerhard Härle (* 1949), deutscher Literaturwissenschaftler
 Isabelle Feldwehr-Härle (* 1988), deutsche Schwimmerin
 Karl Härle (1872–1962), deutscher Landwirt und Unternehmer
 Michael Härle (* 1968), deutscher Schauspieler
 Wilfried Härle (* 1941), deutscher Theologe

Des Weiteren bezeichnet Härle:
 das Unternehmen Brauerei Clemens Härle mit Sitz in Leutkirch im Allgäu
 das Unternehmen Königsegger WalderBräu, ehemals Härle-Brauerei Königseggwald, mit Sitz in Königseggwald
 der Arboretum Park Härle, ein Landschaftspark in Deutschland

Siehe auch:
 Herle